Župnija Maribor - Sv. Križ je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Maribor Mariborskega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
Cerkev sv. Križa, župnijska cerkev

Glej tudi 
 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 
 http://www.sveti-kriz.si/

Maribor-Sv. Križ
Dekanija Maribor
Verske ustanove v Mariboru
Ustanovitve leta 1976